D40 peut faire référence à :
 Nikon D40, un appareil photographique reflex numérique fabriqué par Nikon ;
 Route départementale 40, dans le Finistère ;
 Tumeur des organes génitaux de l'homme à évolution imprévisible ou inconnue, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres